

Onomastica 
 Eben – ipocoristico del nome proprio di persona Ebenezer

Persone 
 Petr Eben (1929-2007) – organista e compositore ceco

Geografia

Austria 
 Eben – frazione di Altmünster, comune nel distretto di Gmunden (Alta Austria)
 Eben – ex comune ora frazione di Eben im Pongau, comune nel distretto di Sankt Johann im Pongau (Salisburghese)
 Eben am Achensee – comune nel distretto di Schwaz (Tirolo)
 Eben im Pongau – comune nel distretto di Sankt Johann im Pongau (Salisburghese)

Germania 
 Eben – frazione di Burgkunstadt, città nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)

Italia 
 Eben – nome tedesco di Pramarino, frazione del comune di Anterivo nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)

Pagine correlate 
Stephan Ebn (1978) – musicista tedesco